Digital Paint Paintball 2 ist ein quelloffener Ego-Shooter, der auf der Quake-2-Engine basiert und eine PC-Umsetzung des Spiels Paintball darstellt. Entsprechend beschießen sich hier die Teams mit Paintballmarkierern und Farbkugeln.

Aufbau des Spiels 
Im Spiel treten normalerweise zwei, maximal vier Teams gegeneinander an. Anders als bei normalen Ego-Shootern beschießen sich die Teams hier mit Farbkugeln und Markierern. Im Spiel sind die in Ego-Shootern gängigen Spielmodi möglich, also Capture the Flag, King of the Hill, Deathmatch, Team Deathmatch, Pong (Fußball) oder auch Siege. Eine Partie dauert in der Regel 20 Minuten bzw. bis eine Mannschaft 50 Punkte erreicht hat. Für das Erobern der Flagge gibt es in der Regel zwischen 2 und 5 Punkten, für das „Markieren“ aller Teammitglieder der gegnerischen Mannschaft gibt es einen Punkt. Nach Ende der Partie wird die Map gewechselt.

Maps, Markierer und Zubehör 
Es gibt einen inzwischen sehr großen Pool an Maps (ca. 900 Maps) für Paintball 2, die im Internet heruntergeladen werden können.

Bei den Markieren stehen verschiedene Modelle zur Auswahl, die entweder bei Spielbeginn verfügbar sind oder aber auf der Map verteilt wurden und erst aufgesammelt werden müssen. Bei den Markern stehen PGP, Tracer, Stingray, VM-68, Spyder SE, Carbine, Autococker und Automag zur Verfügung. Zwar ist es manchen Spielern gegenüber unfair ihnen die Markierer vor der Nase wegzuschnappen, aufgrund von Feuerrate und Präzision bevorzugen die meisten Spieler jedoch die Marker Carbine bzw. Autococker. Ergänzend zu den Markern gibt es noch Hopper bzw. Ammo-Boxen in verschiedenen Ausführungen sowie CO2-Röhrchen und Laufverstärkungen für die Marker, die Einfluss auf Präzision, Feuerdauer und Feuerrate haben. Außerdem sind auf den Karten teilweise noch Rauch- und Farbgranaten verfügbar, die ein taktisches Vorgehen erleichtern.

Siehe auch 
 Liste quelloffener Computerspiele

Weblinks 

 Offizielle Website
 Seite bei SourceForge.net

Computerspiel 1998
Ego-Shooter
Linux-Spiel
Windows-Spiel
Freies Computerspiel